Ма́ттиас Ка́бурек (; ) — австрийский футболист, игравший на позиции нападающего, в частности, за клуб «Рапид» (Вена). По завершении игровой карьеры — тренер. Участник чемпионата мира 1934 года в составе национальной сборной Австрии. Также провёл 1 матч за национальную сборную Германии.

Клубная карьера 
В футболе дебютировал в 1927 году за команду «Виенна Крикет», в которой провёл один сезон. Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Рапид» (Вена), к которому присоединился к 1928 году. В составе венской команды он провёл следующие восемь сезонов своей игровой карьеры и был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,83 гола за игру первенства.

Уже в первом сезоне за клуб 17-летний нападающий стал чемпионом Австрии и пробился в финал национального кубка, где забил гол, однако «Рапид» проиграл со счётом 2:3. В следующем сезоне он снова завоевал титул чемпиона и стал обладателем Кубка Митропы. В сезоне 1934/1935 Матиас Кабурек в третий раз в карьере стал чемпионом Австрии, а также стал лучшим бомбардиром Австрии в этом сезоне с 27 голами.

В 1936 году Кабурек переехал во Францию ​​и присоединился к клубу чемпионата Франции «Мец». Несмотря на то, что Маттиас стал лучшим бомбардиром клуба в первом сезоне, в сезоне 1937/1938 он перешёл в «Лонгви». Но и в этом клубе австриец не добился успеха, финишировав последним в Лиге 2.

В 1939 году нападающий вернулся в клуб «Рапид» (Вена), за который отыграл 6 сезонов. За это время он добавил в перечень своих трофеев ещё два титула чемпиона Австрии, становился чемпионом Германии. Отмечался высокой результативностью, забивая в играх чемпионата в среднем более одного гола за матч. Завершил профессиональную карьеру футболиста в составе этого клуба в 1945 году.

Карьера в сборной 
В 1934 году Кабурек дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии в матче Кубка Центральной Европы против Италии. В течение карьеры в национальной команде он провёл в её форме 4 матча, забив 2 гола. После аншлюса сыграл 1 игру за сборную оккупантов.

Присутствовал в заявке сборной на чемпионате мира 1934 года в Италии, на котором сборная финишировала на 4 месте, но на поле не выходил.

Статистика в сборной 

Итого: 4 матча / 2 гола; 3 победы, 1 поражение.

Итого: 1 матч; 1 поражение.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры стал тренером. Он работал в Чехословакии в Брно в 1947 году, где руководил клубом «Жиденице», не сумев сохранить его в высшем дивизионе, после чего продолжил работу во втором дивизионе.

Достижения

Командные 
«Рапид» (Вена)
 Чемпион Австрии (5): 1928/1929 , 1929/1930, 1934/1935, 1939/1940, 1940/1941
 Чемпион Германии: 1940/1941
 Обладатель Кубка Митропы: 1930

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 1934/1935 (27 голов)

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Виенна Крикет»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Мец»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Зброёвка»